Złatija – płaskowyż w Bułgarii
 Złatija – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz
 Złatija – wieś w Bułgarii, w obwodzie Montana